Monastero di San Giorgio al Cairo
 Monastero di San Giorgio degli Olivetani a Ferrara
 Monastero di San Giorgio a Pistoia
 ex-Monastero di San Giorgio a Praga
Monastero di San Giorgio Maggiore sull'isola di San Giorgio Maggiore, di fronte a piazza San Marco a Venezia